Touffreville kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Touffréville, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Touffreville, Eure, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Touffreville-la-Corbeline, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Touffreville-sur-Eu, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Touffreville-la-Cable, tidigare kommun, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie,